Чураево — название населённых пунктов в России:

 Чураево — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Чураево — село в Мишкинском районе Башкортостана.
 Чураево — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Чураево — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Чураево — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Чураево — деревня в Актанышском районе Татарстана.